Ви́ктор Васи́льевич Ря́бов (род. 22 июля 1937, с. Усинское, Куйбышевская область, РСФСР, СССР) — советский и российский , доктор исторических наук (1977), профессор (1979), член-корреспондент РАО с 9 декабря 2009 года по Отделению философии образования, действительный член РАЕН (1998).

Биография 
Выпускник Саратовского государственного университета (1961), окончил аспирантуру МГУ.

В 1962 году вступил в КПСС. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию «Партийное руководство воспитанием рабочей молодёжи в условиях строительства коммунистического общества (1959—1965 гг.)». С 1967 по 1973 года работал заместителем заведующего отделом науки и учебных заведений Куйбышевского обкома КПСС.

С 1973 года руководил Куйбышевским педагогическим институтом, а с 1977 года — Куйбышевским государственным университетом. В 1977 году защитил докторскую диссертацию «Борьба КПСС за осуществление ленинской программы коммунистического воспитания молодежи в условиях строительства коммунизма».

В 1984 году стал секретарём Куйбышевского обкома КПСС, а с 1986 года работал в ЦК КПСС: отдел науки и учебных заведений (до 1989 года), идеологический (до 1990 года) и гуманитарный (заведующий в 1990—1991 годах) отделы. Член ЦК КПСС (1990—1991).

С 1986 по 1991 год В. В. Рябов был профессором МГУ им. М. В. Ломоносова, РГГУ, проректором Российской академии управления, заместителем начальника Управления научно-технической политики Министерства науки и технологий РФ.

В 1995 году основал и возглавил Московский городской педагогический университет. В настоящее время является его президентом.

Основные работы 

 Некоторые вопросы партийного руководства комсомолом в современных условиях: материал в помощь пропагандистам системы полит. просвещения молодёжи / Куйбышевский обком ВЛКСМ. Кабинет комсомольского полит. просвещения. — Куйбышев, 1967. — 27 с.
 Владимир Ильич Ленин о молодёжи. — Куйбышев, 1968. — 54 с. — (Навстречу 50-летию ВЛКСМ / Куйбышевский обком ВЛКСМ. Лекторская группа).
 Великие заветы [В. И. Ленина]. — Куйбышев: Кн. изд-во, 1969. — 72 с.
 Верность идее: О коммунистическом воспитании молодёжи. — Куйбышев: Кн. изд-во, 1972. — 167 с.
 Коммунистическое воспитание молодежи в условиях развитого социализма / Под ред. О. И. Тернового. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979. — 191 с
 Организация комплексного подхода к воспитанию студентов в педагогическом вузе: учебное пособие. — Куйбышев, 1979. — 77 с.
 Наумов В. П., Рябов В. В., Филиппов Ю. И. Об историческом пути КПСС: поиски новых подходов. — М. : Политиздат, 1990. — 206,[1] с.; ISBN 5-250-00987-5
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. Общественный интерес, общественные движения и политические партии / Рос. акад. управления. — М., 1992. — 62 с.
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. Политические партии как субъект кадровой политики в обществе / Рос. акад. управления, Ин-т гос. кадровой политики и социал. управления. — М.: Луч, 1993. — 59,[1] с.; ISBN 5-7005-0149-X
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. Государственное управление как сфера сотрудничества политических партий / Рос. акад. управления, Центр гос. кадровой политики и социал. управления, Исслед. проект «Модель демократии для России». — М. : РАУ, 1994. — 47,[2] с.
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. Между народом и властью. Российская многопартийность: проблемы становления / В. В. Рябов, Е. И. Хаванов; Моск. гор. пед. ун-т. — М. : Изд-во Рос. акад. гос. службы, 1995. — 200 с.
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. История в современном обществе: учебное пособие к курсу «Введение в историю». — М.: МГПУ, 1996. — 71,[1] с. — (Учебные пособия. Моск. гор. пед. ун-т).
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. История и общество / Правительство Москвы, Ком. образования. Моск. гор. пед. ун-т. — М.: Жизнь и мысль, 1999. — 173, [3] с.; ISBN 5-8455-0004-4
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. Общественно-политические движения в Новое и Новейшее время: учеб. пособие по гуманитар. дисциплинам для студентов ист. фак. пед. вузов и учащихся общеобразоват. учреждений с углубл. изучением гуманитар. предметов / Правительство Москвы. Ком. образования. Моск. гор. пед. ун-т. — М.: Жизнь и мысль : Моск. учеб., 2001. — 254, [1] с.; ISBN 5-8455-0017-6
 Жизнь в ЦК, или ЦК изнутри. — М.: Жизнь и мысль : Моск. учеб., 2005 (АО Моск. учеб. и Картолитография). — 206, [1] с., [24] л. цв. ил.; ISBN 5-8455-0062-1
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. Студенчество на рубеже веков: историческое сознание и гражданское становление / Правительство Москвы, Департамент образования г. Москвы, Моск. гор. пед. ун-т. — М.: Жизнь и мысль : Моск. учеб., 2005. — 175 с.; ISBN 5-8455-0063-X
 Романова Е. С., Рябов В. В. Психологические аспекты в творчестве Ф. М. Достоевского. — М.: Московский гор. пед. ун-т, 2007. — 171, [2] с. : цв. ил., табл., факс.; ISBN 978-5-243-00253-0
 К истории создания и развития педагогического университета в Москве. — М.: Московский городской пед. ун-т, 2008. — 350 с., [8] л. цв. ил. : табл., факс.; ISBN 978-5-243-00000-6
 Леванов Б. В., Корнилов В. А., Рябов В. В. История России XIX—XX вв.: учебное пособие по дисциплине ГСЭ. Ф.03 «Отечественная история» для студентов вузов неисторических специальностей. — М.: ВЛАДОС, 2008. — 605 с. : табл. — (Учебник для вузов (УВ)).; ISBN 978-5-691-01689-9
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. Политические партии — общество — государство / Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования г. Москвы «Московский гор. педагогический ун-т». — М.: Московские учебники, 2014. — 287 с. : табл.; ISBN 978-5-7853-1527-3
 Рябов В. В., Хаванов Е. И. Поколения выбирают маршруты. Наша Родина — наш дом / Департамент образования г. Москвы, Гос. авт. образовательное учреждение высш. образования г. Москвы «Московский гор. пед. ун-т» (ГАОУ ВО МГПУ). — М.: Инженер, 2016. — 171 с.; ISBN 978-5-7013-0168-7

Составитель и редактор
 Шагай вперёд, комсомольское племя: очерки истории куйбышевского комсомола / [Ред. коллегия: В. В. Рябов и др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Куйбышев: Кн. изд-во, 1974. — 383 с. : ил.
 Партийное руководство комсомолом и вопросы коммунистического воспитания молодежи / Ред. коллегия: …В. В. Рябов (отв. ред.) [и др.]. — М.; Куйбышев, 1976. — 141 с.. — (Научные труды / МБИ ССО РСФСР. Проблемный совет «КПСС и массовые организации трудящихся в период стр-ва коммунизма». Министерство просвещения РСФСР. Куйбышев. гос. пед. ин-т им. В. В. Куйбышева; Т. 181).
 Проблемы комплексного подхода к коммунистическому воспитанию студенческой молодежи: управление воспитательным процессом в вузе / Куйбышев. гос. ун-т; [Редкол.: В. В. Рябов (отв. ред.) и др.]. — Куйбышев: КГУ, 1980. — 162 с.
 Управление воспитательным процессом в вузе : Межвуз. сб. / Куйбышев. гос. ун-т и др.; [Редкол.: В. В. Рябов (отв. ред.) и др.]. — Куйбышев : КГУ, 1983. — 125 с. : ил.
 Проблемы современного образования: Сб. науч. тр. / Правительство Москвы. Моск. ком. образования. Моск. гор. пед. ун-т; [Ред. совет.: Рябов В. В. и др.]. — М.: Моск. гор. пед. ун-т, 1999. — 142 с. : табл.
 Отечественная история : учебное пособие / Департамент образования г. Москвы, Московский гор. пед. ун-т; [Рябов В. В. и др.]. — М.: Московские учебники, 2007. — 575 с.; ISBN 978-5-243-00251-6
 Самарцы в Москве: страницы истории Самарского землячества / под общ. ред. В. В. Рябова. — Самара: Офорт, 2011. — 243 с. : ил., цв. ил., портр.; ISBN 978-5-473-00733-6
 Менеджмент в образовании: примерная образовательная программа подготовки магистра по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» / под ред. В. В. Рябова ; Ин-т педагогики и психологии образования. — М.: Перо, 2015. — 262 с. : табл.; ISBN 978-5-00086-630-6

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2006)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2011)
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (1999, 2009)

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 
 Страница на сайте муниципального округа «Ростокино»
 Статья на сайте «Биография.ру»
 
 
 

Историки СССР
Историки России
Ректоры вузов Москвы
Выпускники Саратовского государственного университета
Преподаватели Самарского государственного университета
Преподаватели МГУ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Члены РАЕН
Члены ЦК КПСС
Заведующие отделами ЦК КПСС
Преподаватели Московского городского педагогического университета
Авторы учебников истории
Ректоры вузов Самары
Секретари Куйбышевского обкома КПСС
Преподаватели Российской академии государственной службы
Отличники просвещения СССР